Evergreen Acres ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Evergreen Acres (Delaware), im Sussex County
 Evergreen Acres (Michigan), im Monroe County
 Evergreen Acres (South Carolina), im Lancaster County
 Evergreen Acres (Utah), im Davis County